Blue Goose Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Goose Hill (Missouri)
 Blue Goose Hill (Texas)